W brydżu sportowym rezultat pojedynczego rozdania określa się przez porównanie osiągniętego wyniku punktowego na analizowanym stole z rezultatem (lub rezultatami) na innym stole (na innych stołach).

Światowa Federacja Brydża definiuje następujące punktacje:

 Punkty turniejowe: "Obliczając wyniki rozdania w punktach turniejowych (PT) każdemu uczestnikowi przyznaje się zapisy uzyskane w relacji do innych uczestników, którzy grali to samo rozdanie i których wyniki porównuje się: po 2 PT za każdy zapis gorszy od uzyskanego przez tę parę, po 1 PT za każdy zapis równy uzyskanemu przez nią, a po 0 PT za każdy zapis lepszy od zapisu uzyskanego przez tę parę."

 Międzynarodowe Punkty Meczowe (IMP): "Obliczając wyniki rozdania w międzynarodowych punktach meczowych (IMP) różnicę punktów między dwoma porównywanymi zapisami zamienia się na odpowiednią liczbę IMP według poniższej skali".

 Zapis sumaryczny: "Przy grze na zapis sumaryczny wynik każdego uczestnika stanowi suma zapisów uzyskanych przez niego we wszystkich rozegranych rozdaniach.".

 Punkty zwycięskie (VP): Przy grze na punkty zwycięskie wynik każdego zespołu przelicza się według poniższej tabeli w zależności od różnicy w IMP oraz liczby rozdań.

Zobacz też 
 Brydż,
 Brydż sportowy
 Zapis brydżowy.

Przypisy

Bibliografia 
 [WBF - MBP] 
 [WBF - Warunki] 

Brydż sportowy
Strony przeglądowe – brydż